Järva-Jaani peut désigner :
 Järva-Jaani, un village du comté de Järva en Estonie ;
 Järva-Jaani, la commune dont le précédent est le chef-lieu.